Гран-при Сан-Марино 1988 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на автодроме Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 1 мая 1988 года.

Гонка 
Макларен Айртона Сенны лидировал в течение всей гонки, а его напарник Ален Прост плохо стартовал и откатился на шестую позицию. Пока француз отыгрывал потерянные места, Сенна смог оторваться и держал отрыв в районе 6-10 секунд.
Нельсон Пике сражался за третье место на своем Lotus, сдерживая целый «паровозик» машин. Он несколько раз использовал кнопку буста, и у него почти закончилось топливо, но Пике смог дотянуть до финиша.

Найджел Мэнселл прекрасно стартовал с одиннадцатой позиции и пробился на третье место к 40 кругу, после чего сошёл из-за отказа двигателя.

Тьери Бутсен на Бенеттоне финишировал четвёртым, пятым пришёл к финишу Герхард Бергер на Ferrari, а очковую зону замкнул Алессандро Наннини. Итальянец долго преследовал Пике, но для обгона ему не хватало скорости на прямых. В конце концов, они столкнулись и Наннини откатился на седьмое место, но все же второй Benetton смог завоевать одно очко.

|}

 При обследовании автомобиля Николы Ларини выяснилось, что команда изменила точки крепления двигателя. С точки зрения регламента это превращало шасси в совершенно новое — а в таком виде оно оказывалось не прошедшим обязательный краш-тест. Вследствие этого Ларини был исключен из Гран-при.
 Впервые с 1983 года ни один автомобиль не сошёл из-за закончившегося топлива на Гран-при Сан-Марино.

Ссылки 
 
 
 
 f1news.ru 

Гран-при Сан-Марино